Ernzer ist der Familienname folgender Personen:

 Marcel Ernzer (1926–2003), luxemburgischer Radrennfahrer
 Philippe Ernzer (* 1998), luxemburgischer Hobbymeteorologe